Дмитрий Александрович Сергеев: Сергеев, Дмитрий Александрович (род. 1981) — российский менеджер.
 Сергеев, Дмитрий Александрович (род. 1996) — российский хоккеист.